44 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 10 maja i zakończył 19 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Mirko Bortolotti.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2008 w sportach motorowych
2008 we Włoszech